Финал соревнований по спортивной гимнастике в командном зачёте у женщин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошёл 8 июля 2013 года в Центре гимнастики в Казани, Россия.

Обладательницами золотых медалей стали спортсменки из России, серебряные и бронзовые медали получили спортсменки из Японии и Германии, соответственно.

Призёры

Детали

Ссылки 
Официальный сайт Универсиады 2013
Спортивная гимнастика на сайте Универсиады
Летняя Универсиада 2013 — Спортивная гимнастика — Техническое руководство

Спортивная гимнастика на летней Универсиаде 2013